Landri ist der Name folgender Personen:

 Landri de Durnes, von 1160 bis 1178/79 Bischof von Lausanne
 Landri de Mont († 1237), von 1205/06 bis 1237 Bischof von Sitten

Landri ist der Familienname folgender Personen:
 Valentina Landri (* 1992), italienische Handballspielerin

Siehe auch:
 Landry